Доспинешти има више значења:

 Доспинешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Доспинешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији